C30 può riferirsi a:

Astronomia 
C30, designazione del catalogo Caldwell di NGC 7331, una galassia visibile nella costellazione di Perseo

Codici 
C30, codice ECO di alcune varianti minori del gambetto di re, un'apertura degli scacchi

Altro 
HMS C30, sommergibile della classe C della Royal Navy
Volvo C30, automobile prodotta dalla Volvo